Falco, egentligen Johann Hans Hölzel, född 19 februari 1957 i Wien, död 6 februari 1998 mellan Villa Montellano och Puerto Plata, Dominikanska republiken, var en österrikisk musiker, låtskrivare och sångare.

Falco föddes i Wien och är i Sverige kanske mest känd för sin låt "Rock Me Amadeus" (skriven av Falco ihop med bröderna Bolland), från 1985. Andra kända sånger är "Der Kommissar" och "Jeanny". 1998 avled han i Dominikanska republiken efter en trafikolycka. Han ligger begravd på Zentralfriedhof (Gruppe 40) i Wien.

Falco räknas som en av de största representanterna för Neue Deutsche Welle.

Referenser

Externa länkar 

 Falcos webbplats
 https://web.archive.org/web/20060715225954/http://www.outofthedark.net.ms/
 Falco läser dikten Hör Du Süβe av Gerhard Rühm.

Födda 1957
Österrikiska låtskrivare
Österrikiska pop- och rocksångare
Personer som omkommit i trafikolyckor
Österrikiska pianister
Österrikiska basister
Avlidna 1998
Män
Musiker från Wien
Mononymt kända personer
Pseudonymer